Geographieolympiade steht für: 

 Internationale Geografie-Olympiade, organisiert von der Internationalen Geographischen Union
 National Geographic World Championship, früher als International Geography Olympiad bezeichnet, organisiert von der National Geographic Society